Stephansplatz (metrostation), metrostation in Hamburg
 U-Bahn-Station Stephansplatz, metrostation in Wenen
 Stephansplatz (Hamburg), een plein in Hamburg
 Stephansplatz (München), een plein in München
 Stephansplatz (Wenen), een plein in Wenen